Salat steht für:

 Salat (Speise), eine Speise
 bestimmte Pflanzenarten und -sorten, siehe Salatpflanze #Liste der Salatpflanzen
 Salat (Fluss), ein Nebenfluss der Garonne in Frankreich
 Salāt, das Ritualgebet im Islam

Umgangssprachlich:
 Bandsalat
 Buchstabensalat
 Kabelsalat

Salat ist der Familienname folgender Personen:
 Beatriz Ferrer-Salat (* 1966), spanische Dressurreiterin
 Hannes Salat (* 1969), österreichischer Szenenbildner
 Jakob Salat (1766–1851), deutscher katholischer Geistlicher und Philosoph 
 Johannes Salat (1490–1561), Schweizer Dramatiker 
 Rudolf Salat (1906–1994), deutscher Diplomat

Siehe auch:
 Salies-du-Salat